Mossö eller Mossø kan syfta på:

Danmark 

1 Mossø (sjö i Danmark, Region Nordjylland), 
2 Mossø, sjö,